Константин Преображенский:
 Преображенский, Константин Вадимович (род. 1958) — российский журналист, писатель, продюсер.
 Преображенский, Константин Георгиевич (род. 1953) — бывший подполковник КГБ, писатель и публицист.